Ringkanal bezeichnet
 Ringkanal (Hamburg), einen Alsteraltarm in Hamburg
 Ringkanal (Ostfriesland), einen Kanal in Ostfriesland, Niedersachsen